Jack Johnson (1878–1946) amerikai nehézsúlyú profi ökölvívó-világbajnok
 Jack Johnson (1928) amerikai skeet lövő, olimpikon
 Jack Johnson (1975) amerikai énekes-gitáros, dalszerző
 Jack Johnson (1987) olimpiai ezüstérmes amerikai profi jégkorongozó
 Jack Johnson (1987) amerikai filmszínész